AT-8 steht für:
 den Nato-Codenamen der sowjetischen Rohrrakete 9K112 Kobra
 Vorarlberg, Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2

AT8